

Toponymie 
 Soum, une province de la région administrative du Sahel au Burkina Faso ;
 Soum, une localité du département de Nanoro, dans la province du Boulkiemdé et la région administrative Centre-Ouest au Burkina Faso ;
 Soum, une localité du département de Dokuy, dans la province de Kossi et la région administrative de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso ;
 Soum, une localité de la région naturelle du Sine-Saloum, dans le département de Foundiougne et la région administrative de Fatick au Sénégal ;
 Terme occitan signifiant « sommet », très usité dans les toponymes pyrénéens.

Patronymie 
 El Yamine Soum (1979-), sociologue français ;
 Philippe Soum (1888-1968), homme politique français, ancien maire de Carcassonne ;
 Renée Soum (1940-), femme politique française, député des Pyrénées-Orientales.
 Soum Bill, chanteur ivoirien ;

Autres 
 Le soum, monnaie de l'Ouzbékistan ;
 Le Soum-Soum, alcool sénégalais ;
 Le soum, ou saung ou saung-gauk,  instrument de musique birman à cordes, apparenté à la harpe.
 Un soum (ou sum) est une division administrative des régions habitées par des Mongols, en Pays mongol, Chine (Mongolie-Intérieure) et Russie
 Un soum par contraction littéraire de sous-marin représente le véhicule policier aux vitres teintées utilisé pour des missions de surveillances discrètes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme